

Wydarzenia 

 Wojna domowa w Persji.
 3 września – wojna domowa w Persji: bitwa pod Kunaksą.
 Marsz dziesięciu tysięcy.
 Agesilaos II zostaje królem Sparty.

99